Die Virginia Slims of Dallas 1976 waren ein Tennisturnier der Damen in Dallas. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1976 und fand vom 15. bis 21. März 1976 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1976
Tennisturnier in Dallas